Niemcy:
 Rur – rzeka, dopływ Mozy

Inne:
 Radio Rur
 R.U.R.
 Ruhr